Lares steht für

 Lares, Stadt in Puerto Rico
 Lares (Nordafrika), antike Stadt in Nordafrika
 einen Ort der Gemeinde Vila Verde (Figueira da Foz) in Portugal
 Titularbistum Lares, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Laren (lateinisch: Lares), Schutzgötter in der römischen Religion
 den italienischen Forschungssatelliten LARES (Laser Relativity Satellite)
 die rumänische Fluggesellschaft LARES (Liniile Aeriene Române Exploatate de Stat), heute TAROM

Siehe auch:
 Larres

Abkürzung